Poble Yin de Myanmar
 Llengua Yin de Myanmar
 Yin (ciutat)
 Dinastia Yin o dinastia Shang, segona dinastia històrica xinesa
 Yin i Yang, principi filosòfic xinès
 Kuan Yin, un dels quatre bodhisattva (éssers il·luminats) del budisme.